Fichtelbergbahn bezeichnet:

 die Fichtelberg-Schwebebahn
 die Schmalspurbahn Cranzahl–Kurort Oberwiesenthal